Małgorzata de Austria (zm. 1266), żona Henryka – syna cesarza rzymskiego Fryderyka II, druga żona Przemysła Ottokara II
 Małgorzata de Austria (1480-1530), córka cesarza Maksymiliana I
 Małgorzata Parmeńska (1522-1583), namiestniczka Niderlandów, córka Karola V
 Małgorzata de Austria (1584-1611), wnuczka cesarza Ferdynanda I